Следи списак стрипара из Славоније — цртача, сценариста, историчара и публициста.

А

Б

В

Г

Д

Ђ 

 Вјекослав Ђаниш

Е

Ж 
 Дарко Живко (1964)

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

П

Р

С

Т

Ћ 
 Марко Ћосић (1976)

У

Ф 
 Фрањо Мартин Фуис (1908–1943)

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Референце

Литература 
 ~ Б... значи Бордо, Српско културно друштво „Просвјета“, уредник Раде Драгојевић, Загреб, 2006.
 ~ Вељко Коцкар – стрип живот, смрт, прир. Здравко Зупан, Културни центар – Галерија савремене уметности, Панчево, 2009.
 ~ Пут у обећану земљу: 12 година стрипа у Полету, прир. Вељко Крулчић. Републичка конференција Социјалистичке омладине Хрватске (РК СОХ), Загреб, 1990.
 ~ Хрватски послијератни стрип, прир. Вељко Крулчић, предговор Славко Драгинчић, „Истарска наклада“, Пула, 1984.
 Аљиновић, Руди. Стрип у Хрватској – заборављено десетљеће, „Стрип ревија”, Загреб, 2009.
 Драгинчић, Славко и Зупан Здравко. Историја југословенског стрипа 1, „Форум“, Нови Сад, 1986.
 Живковић Зоран. Енциклопедија научне фантастике 1-2, „Просвета“, Београд, 1990.
 Зупан, Здравко. Век стрипа у Србији, Културни центар, Панчево, 2007.
 Ивков, Слободан. 60 година домаћег стрипа у Србији 1935-95, Галерија „Ликовни сусрет“, Суботица, 1995.
 Мацан, Дарко. Хрватски стрип 1945-1954, „Ментор“, Загреб, 2007.
 Тамбурић, Живојин, Здравко Зупан и Зоран Стефановић, предговор Пол Гравет. Стрипови које смо волели: избор стрипова и стваралаца са простора бивше Југославије у XX веку, критички лексикон, Омнибус, Београд, 2011. (српски и енглески)
 Тренкл, Иван, Здравко Зупан и Жељко Гашић. Славонски стрип-цртачи, Удруга љубитеља стрипова „Стрипос“, Осијек. 2012. .
 Туцаков, Аница. Стрип у Србији 1975-1995, Задужбина „Андрејевић“, Београд, 2000.

Спољашње везе 
 Удруга љубитеља стрипа „Стрипос“, Осијек, званични сајт
 „Стрипос“, званични блог

Славонски стрип
Југословенски стрип
Хрватски стрип
Српски стрип
Спискови везани за стрип